James Guy peut faire référence à :

  (1860-1921), homme politique australien de Tasmanie ;
  (1894- ?), homme politique écossais, député de la circonscription «  » de 1931 à 1941 ;
 James Meikle Guy (1909-1983), artiste américain ;
  (né en 1968), acteur américain dans le cinéma et la télévision en Chine ;
 James Guy (né en 1995), nageur britannique.